Miejscowości w USA:
 Salt Lick – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bath
Gminy w USA:
 Salt Lick (ang. Salt Lick Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry